Turks voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Turks voetbalelftal onder 19 (vrouwen)